Махиня Микола Борисович (1912–1990) — радянський футболіст та тренер. Заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР.
 Махиня Пантелій Климентійович (1890–1922) — український поет, шахтар.
 Махиня Михайло Михайлович (1906–1987) — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 7-9-го скликань.

Див. також 
 Стадник-Махиня Аліна В'ячеславівна (1991) —  українська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу і Європи.

Українські прізвища